

Anime e manga 
 Himawari! – serie animata giapponese
 Himawari: Kenichi Legend – serie a fumetti giapponese

Astronomia 
 Himawari – satellite
 17657 Himawari – asteroide della fascia principale

Musica 
 Himawari – album di Swayzak del 2000
 Himawari – singolo di Miho Fukuhara del 2008

Altro 
 Himawari Theatre Group – compagnia teatrale giapponese